Ву́лиця Олекса́ндра Оле́ся — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

м. Київ 
Вулиця Олександра Олеся — вулиця у Подільському районі

Волинська область 
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Володимир.
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Ковель.

Дніпропетровська область 
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Кривий Ріг.

Житомирська область 
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Житомир.
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Олевськ.
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Малин.

Закарпатська область 
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Хуст.

Івано-Франківська область 
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Болехів.
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Калуш.
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Коломия.

Київська область 
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Буча.
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Яготин.

Кіровоградська область 
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Кропивницький.

Львівська область 
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у селі Зимна Вода Пустомитівського району.
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Миколаїв.
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у селі Солонка Пустомитівського району.
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Стрий.
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Червоноград.

Миколаївська область 
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Миколаїв.

Рівненська область 
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Костопіль.
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Рівне.

Сумська область 
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Білопілля.
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Лебедин.
 Вулиця Олександра Олеся — вулиця у місті Суми.

Вулиці, названі на честь людей